Jméno a příjmení David Mitchell má více nositelů:

 David Mitchell (spisovatel) (* 1969) – britský spisovatel
 David Mitchell (herec) (* 1974) – britský herec a komik
 David Mitchell (irský herec) (* 1973) – irský herec
 David Mitchell (americký herec) (* 1969) – americký dabér a hudebník
 David Robert Mitchell (* 1974) – americký filmový režisér
 David V. Mitchell (* 1943) – americký nakladatel
 David Mitchell (politik) (1928–2014) – britský politik

Externí odkazy